Franciaország
Plainville, település Eure megyében
Plainville, település Oise megyében

 USA
Plainville, település Kansas államban